Шепелев Иван Васильевич
 Шепелев, Иван Васильевич (род. 1957) — народный артист Украины, артист-конферансье, режиссёр.
 Шепелев, Иван Васильевич (1860 — ?) — земский начальник, депутат Государственной думы II созыва от Калужской губернии.